Viganò – comune italiano in provincia di Lecco.
Vigano San Martino – comune italiano in provincia di Bergamo.
Vigano Certosino – frazione del comune di Gaggiano nella città metropolitana di Milano.

Pagine correlate
 Viganò (disambigua)